Crossett steht für
 Crossett, eine Stadt im US-Bundesstaat Arkansas

Crossett ist der Familienname folgender Personen:
 Howard Crossett (1918–1968), US-amerikanischer Bobfahrer
 Stan Crossett (1900–1992), kanadischer Eishockeyspieler